Первомайский — посёлок в Вагайском районе Тюменской области, административный центр сельского поселения Первомайское.

География 
Село находится на берегу рек Первомайка и Вагай.  Автобусное сообщение.

Инфраструктура 
 Дом культуры
 Школа

Население

Примечания 

Населённые пункты Вагайского района